La Norgesmesterskapet 1993 di calcio fu la 88ª edizione del torneo. La squadra vincitrice fu il Bodø/Glimt, che vinse la finale contro lo Strømsgodset con il punteggio di 2-0.

Risultati

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Quarto turno

Ripetizione

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Formazioni

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1993
Edizioni della Coppa di Norvegia